Tingsställe kallas den ordinarie platsen för en häradsrätts sammanträde. 

Östgötalagen innehöll till skillnad från till exempel Södermannalagen inget stadgande om var ting skulle hållas.
Östergötland var indelat i 18 härader.

Kinda härad 
 Skärlunda
 Vårdnäs
 Nybro
 Skärlöt

Ydre härad 
 Sund, invid Sunds häradskyrka

Göstrings härad 
 Hogstad på en fastighet med namnet Gisingsvall
 Skänninge

Dals och Lysings härad 
 Hästholmen
 Wallaby

Vifolka härad 
 Ljunga i Veta socken

Valkebo härad 
 Gammalkils socken
 Bankebergs gästgivargård i Vikingstads socken i nuvarande Vikingstad

Gullbergs härad 
 Gunnarsthorp vid Sjögestad
 Vreta Kloster (också vid Sjögestad)

Bobergs härad 
 Boberg i Fornåsa socken
 Klockrike
 Lönsås
 Husbyfjöl (Borensberg)

Aska härad 
 Sjökumla (Siökumbla)
 Motala

Åkerbo härad 
 Östra Skrukeby kyrka, där också den medeltida ridvägen Eriksgatan passerade längs sträckningen mellan Norrköping och Linköping.
 Skavastad i Törnevalla kyrka
 Bjursholmen i Rystads socken
 Gästgivaregården i Kumla by (delad med Skärkinds härad i Gistads socken, Skärkinds härad) 
 Tingshus i centrala Linköping gemensamt för Åkerbo härad, Hanekind och Bankekind uppfördes i slutet på 1800-talet.

Hanekinds härad 
 Haninge (Hanögha) i S:t Lars socken
 Slaka socken

Bankekinds härad 
 Slätamo (Slaetamo)
 Rysla

Hammarkinds härad 
 Stalberg
 Husby
 Skinberga (sannolikt samma tingsställe som Stalberg)
 Mogata

Skärkinds härad 
 Skurusäter

Memmings härad 
 Skatna (Skattna) i Kullerstads socken

Bråbo Härad 
 Slättamo

Lösings härad 
 Styrestad

Björkekinds härad 
 Kuddby
 Rynk (sannolikt Ring i Å socken vid Slätbaken

Litteratur 
Östergötlands tingsställen: Fridolf Wildte

Noter 

 

Östergötlands historia